Ronde van Drenthe er et elite landevejscykelløb for mænd og kvinder, som arrangeres hvert år i Drenthe, Nederlandene af Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie. Fra 1998 til 2015 var der også et kvindeløb, der var kendt som there Novilon Internationale Damesronde van Drenthe og siden 2007 har der også været et Ronde van Drenthe for kvinder, der var en del af UCI Women's Road World Cup indtil 2015. I 2016 blev løbet en del af det nye UCI Women's World Tour.

Siden 2005 er mændenes løb klassificeret som 1.1 af UCI og er en del af UCI Europe Tour.

Tidligere vindere - Mændenes løb

Tidligere vindere - Kvindernes løb

Novilon Damesronde van Drenthe 
I september 2015 blev det annonceret, at løbet ikke ville fortsætte i 2016.
Løbet har haft skiftende navne i årenes løb:
 2004-2007: Novilon Internationale Damesronde van Drenthe
 2008-2011: Novilon Eurocup Ronde van Drenthe
 2012: Novilon Euregio Cup
 2014–2015: Novilon EDR Cup

Drentse 8 van Dwingeloo / Acht van Westerveld

Ronde van Drenthe 
Ronde van Drenthe afholdes i en flad del af Nederlandene, men løbet har dog en vanskelighed - 'VAM-berg'. Bakken er en menneskeskabt berg, resultatet af en udfyldning, og ruten op ad denne 750m lange bakke er smal og stejl og har en stigning på over 20% grader. Kvinderne kører tre gange op på bjerget VAM-berg three times, og oppe på toppen er der mulighed for at få bonuspoint. For at lave den flade strækning mere udfordrende, er der inlagt flere spurter og nogle sektioner med brosten.

Referencer